AHY steht als Abkürzung für:
 Ambatolahy Airport, Flughafen in Ambatolahy, Ihorombe, Madagaskar nach dem IATA-Code
 Austrian History Yearbook
 Azerbaijan Airlines, aserbaidschanische Fluggesellschaft in Baku nach dem ICAO-Code

Abkürzung